Winkler kan som auktorsförkortning betyda:

 Constantin Georg Alexander Winkler
 Eric Cornelis Winkler
 Hubert J.P. Winkler
 Hans Winkler

Robotskapade auktorsförkortningar